British Racing Motors
 Billing And Revenue Management – system naliczania i zarządzania dochodami firmy Oracle, dawniej Portal Software.
 BRM-1
 BRM Buggy – Brazylijska marka samochodu, produkująca od 2005 roku typu Buggy